Il torneo di doppio maschile dei Campionati mondiali di tennis tavolo 2011 è stato vinto dai cinesi Ma Long e Xu Xin, che hanno sconfitto in finale i connazionali Chen Qi e Ma Lin.

Tabellone

Fase finale

2011